Praehelichus är ett släkte av skalbaggar. Praehelichus ingår i familjen öronbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Öronbaggar
Praehelichus